Spark (canção)
Chevrolet Spark

Pessoas
Muriel Spark

Ver também
Faísca
Sparks
Stark

Desambiguação